Улица Савельева:
 Улица Савельева — улица в Донецке.
 Улица Савельева — улица в Москве.
 Улица Савельева — улица в Кургане.